Dihidrotestosteron (DHT) se može odnositi na:

 5α-Dihidrotestosteron
 5β-Dihidrotestosteron

Vidi još
 Testosteron
 Androstandiol
 Androstandion